W sezonie 1891-1892 odbyła się 21. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą turnieju został, po raz drugi w swojej historii, West Bromwich Albion, który pokonał w finale na Kennington Oval Aston Villę 3:0.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórka

Trzecia runda

Powtórka

Półfinały

Powtórka

2. powtórka

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 19 marca 1892 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

1891 w piłce nożnej
1891 w Wielkiej Brytanii
1892 w piłce nożnej
1892 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej